Rellensmann ist der Familienname von:

 Otto Rellensmann (1895–1970), deutscher Markscheider und Hochschullehrer
 Torsten Rellensmann (* 1962), deutscher Radsportler